WCG RU Preliminaries 2010 — российские отборочные игры 2010 года за право участия в чемпионате мира по киберспорту. World Cyber Games (сокращено WCG) — это крупнейший мировой чемпионат по компьютерным играм, ежегодно проводимый во многих странах и собирающий лучших игроков планеты. Российские игроки принимают активное участие в этих чемпионатах, начиная с 2001 года.

Российские отборочные игры проходят в два этапа. Первый этап — региональные отборочные, в которых принимают участие все желающие. Второй этап — всероссийские отборочные в Москве, в которых участвуют победители региональных финалов.

Дисциплины 
Соревнования проводились по следующим дисциплинам:
  Warcraft III (1 на 1)
  StarCraft: Brood War (1 на 1)
  FIFA 10 (1 на 1)
  Counter-Strike (5 на 5)

Региональные отборочные 
Ниже приведён список участников по результатам региональный отборочных.

Starcraft: Brood War

Якутск 
1 место - Hellmuth.   Квота на WCG RP 2010.

Всероссийский финал 
Всероссийский финал прошёл в Москве 24 и 25 июля 2010 года.

Counter-Strike (5 на 5) 
 1 место — u.s.b (г. Москва) — Полностью оплаченное участие в WCG 2010 + $6 000
 2 место — forZe (г. Москва) — Неоплаченное участие в WCG 2010 + $4 500
 3 место — Iron Will (г. Москва) — $3 500
 4 место — a-Gaming.ru (г. Омск) — $2 000

StarCraft: Brood War (1 на 1)

1 этап

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф 

 1 место — RoX.KIS.BRAT_OK (Кузнецов Павел, г. Санкт-Петербург) — Полностью оплаченное участие в WCG 2010 + $1 500
 2 место — RoX.KIS.Advokate (Демичев Дмитрий, г. Москва) — Полностью оплаченное участие в WCG 2010 + $1 000
 3 место — iFU.Heme (Хамидуллин Илья Равильевич, г. Иркутск) — Неоплаченное участие в WCG 2010 + $800
 4 место — RoX.KIS.Pomi (Родионов Сергей, г. Санкт-Петербург) — $600

Warcraft III: The Frozen Throne (1 на 1) 
 1 место — Happy (Костин Дмитрий, г. Москва) — Полностью оплаченное участие в WCG 2010 + $1 500
 2 место — RoX.KIS.nicker (Помадов Никита Андреевич, г. Пермь) — Полностью оплаченное участие в WCG 2010 + $1 000
 3 место — ElG.Naps (Шатохин Никита, г. Москва) — Неоплаченное участие в WCG 2010 + $800
 4 место — RAGE.Niam (Хорани Халед, г. Ростов-на-Дону) — $600

FIFA Soccer 2010 (1 на 1) 
 1 место — USSR.frostee (Матвиенко Олег Олегович, г. Краснодар) — Полностью оплаченное участие в WCG 2010 + $1 500
 2 место — semjke (Дуденко Семен Николаевич, г. Томск) — Полностью оплаченное участие в WCG 2010 + $1 000
 3 место — USSRxPark (Лотоцкий Владислав, г. Москва) — Неоплаченное участие в WCG 2010 + $800
 4 место — USSRxXaxotun (Строганов Кирилл, г. Москва) — $600

Кроме этого, в рамках мероприятия прошёл турнир по Point Blank.
 1 место — PyJIoH Gaming! O_O (г. Санкт-Петербург) — $6 000
 2 место — Ncsky (г. Ростов-на-Дону) — $4 500
 3 место — eXistenz (г. Цивильск) — $3 500

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Российских отборочных игр
 Официальный сайт World Cyber Games

World Cyber Games